Копаев

 Копаев, Валерий Васильевич (1954—1979) — советский двоеборец.
 Копаев, Вячеслав Георгиевич (1938—2005) — российский, советский, шахматный композитор, судья по шахматной композиции.
 Копаев, Николай Антонович (1914—1978) — советский шахматист и шахматный композитор.
 Копаев, Олег Павлович (1937—2010) — советский футболист, тренер.
 Копаев, Юрий Васильевич (1937—2012) — советский и российский физик, академик РАН.

См. также